Маркі́за (, , ) — дружина чи дочка шляхтича, що носить титул маркіза.
 Маркіза — легкий матер'яний дашок над вікном або балконом для захисту від сонця.
 «Маркіза» — французький художній фільм режисера Вери Бельмон.